Det finns fler artiklar om Ulf Johansson.

 För fotbollsspelaren, se Ulf Johansson (fotbollsspelare).
 För journalisten och chefredaktören, se Ulf Johansson (journalist).
 För konstnären, se Ulf Johansson (konstnär).
 För musikern, se Ulf Johansson Werre.
 För skidskytten, se Ulf Johansson (skidskytt).
 För skådespelaren, se Ulf Johanson.
 För skådespelaren och röstskådespelaren, se Ulf Peder Johansson.
 För keramikern se Ulf Johansson (keramiker)
 För racerföraren född 1964, se Ulf Johansson (racerförare)